BHF steht für:
 Berliner Handels- und Frankfurter Bank, siehe BHF-Bank
 Bolivian hemorrhagic fever, ein Hämorrhagisches Fieber
 British Heart Foundation, eine Spendenorganisation mit Sitz in London
 Buffered HF, gepufferte Flusssäure
 BHF (Band), eine österreichische HC-/Punk-Band
 Berlin Ostbahnhof (DS100-Code)

Bhf. steht für:
 Bahnhof

Abkürzung